De Serie A 1987/88 was het 85ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 57ste seizoen van de Serie A. Milan werd kampioen. De zestien clubs in de Italiaanse Serie A hadden bijna het maximaal toegestane aantal buitenlandse krachten onder contract staan: 31. Vijftien clubs hadden twee niet-Italianen in dienst. Alleen Cesena deed het met slechts één voetballer van over de grens: de Joegoslaaf Davor Jozic.

Eindstand 

1.Juventus plaatste zich voor de UEFA Cup 1988/89 door de betere onderlinge confrontaties met Torino Calcio.
2.Empoli FC kreeg 5 strafpunten aan de start van het seizoen.

Kampioen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zeven of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1987/88 uit in de Serie A.

Scheidsrechters

AC Milan

Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 1987/88 onder leiding van trainer-coach Arrigo Sacchi voor de elfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Zie ook
Coppa Italia 1987/88

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1987/88